Marihat Dolok (Dolok Panribuan), een plaats in Indonesië
Marihat Dolok (Bintang Bayu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing